Арбайтерштиме ( — «Голос рабочего»):
 Арбайтерштиме (Россия) — газета печатная 1897—1905, центральный орган Бунда в Российской империи.
 Arbeiterstimme (Польша) — газета печатная 1951—1958, орган Профсоюза шахтёрове для немецкого меньшинства в Народной Польше.
 Die Arbeiterstimme (Люксембург) — газета печатная 1930—1935 в Люксембурге, еженедельный орган Коммунистической партии Люксембурга.
 Die Arbeiterstimme (Швейцария) — газета печатная 1881—1908 в Цюрихе.
 Bergische Arbeiterstimme — газета печатная 1890—1933 в Золингене.